Брекенриџ има више значења:
 Брекенриџ (Тексас)
 Брекенриџ (Колорадо)
 Брекенриџ (Минесота)
 Брекенриџ (Мисури)
 Брекенриџ (Мичиген)
 Брекенриџ (Оклахома)